Panamerikamesterskabet i håndbold for kvinder (på spansk ofte omtalt som PanAmericano) er det kontinentale mesterskab i håndbold for kvindelandshold i Panamerika. Mesterskabet er arrangeret af PATHF siden 1986 og er siden 2003 afviklet hvert andet år.

Alle de afholdte mesterskaber, bortset fra i 1991, fungerede tillige som kvalifikation til VM i håndbold. Mesterkabet i 1991 fungerede til gengæld som OL-kvalifikation.

Mesterskaber og medaljevindere

Placeringer 
16 hold har gennem tiden deltaget i mesterskabet, og holdenes placeringer er anført nedenfor.

Se også 
 Panamerican Team Handball Federation (PATHF)
 Panamerikamesterskabet i håndbold (mænd)
 VM i håndbold (kvinder) 
 VM i håndbold (mænd)

Kilder / eksterne henvisninger 
 Sports123.com – Handball – Women: Pan American Championships 
 Handball World Archive – Women Handball America Championships index 

 
Etableret i 1986
Kvindehåndbold